Halon kan syfta på:

 Halogenalkan – en alkan där en eller flera av väteatomerna har ersatts av en atom från halogengruppen
 Halonsläckare – en typ av brandsläckare